Pedro Martínez puede referirse a:

Personajes 
 Pedro Martínez (1971-), beisbolista; lanzador derecho dominicano;
 Pedro Martínez (1968-), beisbolista; lanzador izquierdo dominicano;
 Pedro Martínez Cartón (1905-1977), político y militar español;
 Pedro Martínez Montávez (1933-), arabista español;
 Pedro Martínez Portero (1997-), tenista español;
 Pedro Martínez Sánchez (1961-), entrenador de baloncesto español;
 Pedro Martínez (n/d), exbaterista de El Tri;
 Pedro Martínez "Pedrés" (1932-), torero español;
 Pedro Alberto Martínez Conde (1934-) humorista, poeta y comediante venezolano, más conocido por su pseudónimo Perucho Conde;
 Pedro Pascasio Martínez (1807-1885), militar colombiano.
Apellido compuesto
 Pedro Martínez de Eulate (1979-), pelotari español;
 Pedro Martínez de Luna (1328-1423), antipapa: Benedicto XIII o "Papa Luna";
 Pedro Martínez de Osma (1???-1480), teólogo español;
 Pedro Martínez de la Rosa (1971-), piloto de F1 español.

Divisiones administrativas 
 Pedro Martínez (C.P. 18530), municipio de la provincia de Granada.